Un pediment (del inglés pediment ‘pedimento’) es un glacis modelado sobre roca uniformente dura. Su forma es muy similar a la del glacis, pero con diferencias tales como que el contacto con la pendiente es brusco. Recibe el nombre de knick y constituye una muesca de erosión en un conjunto montañoso.

Los pediment carecen de cobertura aluvial destacable. Se dan en regiones desérticas y subtropicales con estación seca, sin que sea necesario que haya violentas crecidas, ya que las rocas alteritas pueden ser evacuadas con facilidad.

El término inglés significaba originalmente ‘pedimento, frontón de un templo griego’, y se usó por primera vez con valor geológico por McGee.

Referencias 

Geomorfología
Términos de geografía